Hannu Kuparinen (Antrea, 7 de noviembre de 1937) fue un piloto de motociclismo finlandés que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, desde 1962 hasta 1974.

Hannu es el patriarca de una estirpe de pilotos de motociclismo finlandeses. Es el hermano mayor de Kai, padre de Esko y abuelo de Eeki Kuparinen.

Campeonato Mundial de Motociclismo

Carreras por año 

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Finlandia
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Norton